Loveday steht für:

 Loveday (South Australia), Siedlung in der Region Riverland
 Loveday Internment Camp, australisches Internierungslager im Zweiten Weltkrieg

Loveday ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Loveday (1921–2001), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Julian Loveday (* 1963), kanadischer Rugby-Union-Spieler
 Michael Loveday (* um 1955), britischer Filmproduzent
 Papis Loveday (* 1977), senegalesisches Model